Gresia se poate referi la:
Gresia, Buzău
Gresia, Prahova
Gresia, Teleorman